Ulla est un prénom féminin et toponyme pouvant désigner:

Prénom
 (1736-1765), artiste peintre suédoise
 
 (née en 1963), homme politique finlandais
 (1912-2000), escrimeuse danoise
Ulla Burchardt (née en 1954), femme politique allemande
 (née en 1955), mathématicien suédois
 (née en 1976), présentatrice de télévision danoise
, poétesse et nouvelliste allemande
Ulla Håkansson (née en 1937), cavalière de dressage suédoise
Ulla Hoffmann (née en 1942), femme politique suédoise
 (1916-2000), auteure et scénariste suédoise
Ulla Jacobsson (1929-1982), actrice suédoise
 (née en 1951), journaliste et femme politique allemande
Ulla Jensen, rameuse d'aviron danoise
Ulla Jokisalo (née en 1955), photographe finlandaise
 (née en 1946), photographe et actrice suédoise
 (née en 1923), gardienne nazi de camp de concentration
 (1945-1995), peintre suédoise
Ulla Lindkvist (1939-2015), athlète suédoise en course d'orientation

 (1934-2012), actrice de film danoise
 (née en 1943), femme politique suédoise
Ulla-Lena Lundberg (née en 1947), écrivain finlandaise
Ulla Meinecke (née en 1955), chanteuse allemande
 (1944-2013), scientifique allemande
Ulla Norden (1940-2018), chanteuse et animatrice allemande
Ulla Pia (1945-2020), chanteuse danoise
 (née en 1971), chanteuse folk finlandaise
 (1905-2001), ballerine allemande
 (1905-2001), ballerine allemande
 (née en 1975), illustratrice et designer estonienne
Ulla Sallert (1923-2018), actrice et chanteuse suédoise
Ulla Salzgeber (née en 1958), cavalière de dressage allemande
Ulla Sandbæk (née en 1943), femme politique danoise
Ulla Schmidt (née en 1949), femme politique allemande
Ulla-Britt Söderlund (1943-1985), costumière suédoise
 (1927-1989), actrice de film suédoise
 (1943-2007), joueuse danoise de badminton
 (1939-1986), actrice suédoise
 (1711-1768), artiste et auteure de lettres suédoise
Ulla Tørnæs (née en 1962), femme politique danoise
 (1936-2019), auteure suédoise
Ulla Virtanen (née en 1980), actrice et humoriste finlandaise
Ulla von Brandenburg (née en 1974), artiste allemande
 (1945-2011), anthropologue et professeure finlandaise
Ulla Weigerstorfer (née en 1967), mannequin et présentatrice autrichienne
Ulla Werbrouck (née en 1972), judoka belge
Ulla-Maj Wideroos (née en 1951), femme politique finlandaise
Ulla Wiesner (née en 1940), chanteuse allemande

Toponyme

, pic de la terre Victoria

Ulla, rivière de la Galice
Ullà, commune de la Catalogne
Antas de Ulla, commune de la Galice

Phare d'Ulla, phare côtier de la commune d'Haram

Voir aussi
(909) Ulla, astéroïde de la ceinture principale

Homonymie de patronyme
Homonymie de toponyme